Ballota puede referirse a:

Ballota, parroquia del concejo asturiano de Cudillero (España).
Ballota, un género de plantas de la familia Lamiaceae.
El nombre común de la planta '''''Ballota nigra.